Ogni giorno di più, album di Gianluca Capozzi del 2000
Ogni giorno di più, singolo dei Gazosa del 2002